Paratomistoma вимерлий моновидовий рід гавіалоїдних крокодилів. Він заснований на голотипному зразку CGM 42188, частково задній частині черепа та нижній щелепі, виявлених у Ваді Хітан, Єгипет, у породах середнього еоцену формації Геханнам. Череп незрощений, але вважається морфологічно зрілим. Паратомістома була названа в 2000 році Крістофером Брошу і Філіпом Джінгеричем; Типовим видом є P. courti на честь Ніколаса Корта, який знайшов CGM 42188. Вони виконали філогенетичний аналіз і виявили, що Paratomistoma є похідним членом Tomistominae, спорідненим з помилковим гаріалом. Можливо, це був морський або прибережний крокодил.

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 2008
Вимерлі плазуни Африки
Роди плазунів
Крокодилоподібні